Арлекін:

 Арлекін — персонаж італійської комедії дель арте.
 Ропуха-арлекін — рід отруйних земноводних родини Ропухові.
 Клоп-арлекін — чорний клоп родини Щитники.
 Чайний комплект «Арлекін» — збірка оповідань англійської письменниці Агати Крісті.